Коломан може да се отнася за:

 Калман (1070-1116), крал на Унгария
 Коломан I Асен - български цар от династията Асеневци
 Коломан II Асен - български цар от династията Асеневци
 Коломан (светец) – австрийски светец от Х- ХI век.